Belfast ist der Name mehrerer Orte:

in Nordirland
 Belfast

in den Vereinigten Staaten:
 Belfast (Arkansas), im Grant County
 Belfast (Georgia), im Bryan County
 Belfast (Iowa), im Henry County – nicht mehr existent
 Belfast (Kalifornien), im Lassen County
 Belfast (Maine), im Waldo County
 Belfast (Maryland), im Baltimore County
 Belfast (Missouri), im Newton County
 Belfast (Montana), im Garfield County – nicht mehr existent
 Belfast (Nebraska), im Greeley County
 Belfast (New York), im Allegany County
 Belfast (North Carolina), im Wayne County
 Belfast (Clermont County, Ohio)
 Belfast (Highland County, Ohio)
 Belfast (Licking County, Ohio) – nicht mehr existent
 Belfast (Preble County, Ohio) – nicht mehr existent
 Belfast (Pennsylvania), im Northampton County
 Belfast (Tennessee), im Marshall County
 Belfast (Virginia), im Russell County
 Belfast (Washington), im Skagit County
 Belfast Junction, im Northampton County, Pennsylvania
 Belfast Mills, im Russell County, Virginia

in Neuseeland:
 Belfast ist ein Stadtteil von Christchurch

in Südafrika:
 Belfast (Südafrika), seit 4. Quartal 2009 eMakhazeni

Sonstiges:
 Belfast (1974), kanadischer Spielfilm von Milad Bessada
 Belfast (1982), deutscher Dokumentarfilm von Bert Holterdorf, Andreas Oswald und Ralph Sotschek
 Belfast (2021), britischer Spielfilm von Kenneth Branagh
 Musikstück der Gruppe Boney M. (1977)
 Belfast-Chronologie (auch: Belfast Oak Chronology), eine Baumring-Chronologie
 Belfast River, Fließgewässer im Bryan County, Georgia
 Belfast Gravel Quarry, Mine im Skagit County, Washington
 Belfast Mine, Mine im Gilpin County, Colorado
 Belfast (Schiff), Dampfschiff
 HMS Belfast (C35), britischer Kreuzer
 Short Belfast, britisches Transportflugzeug

im NRHP gelistete Objekte:
 Belfast Commercial Historic District, in Belfast, Maine, ID-Nr. 80000257
 Belfast Historic District, in Belfast, Maine, ID-Nr. 86002733
 Belfast National Bank, in Belfast, Maine, ID-Nr. 73000148
 Belfast Railroad Depot, in Belfast, Tennessee, ID-Nr. 84003606